Се́рро-Толо́ло ():
 Серро-Тололо (гора) — гора в Чили
 Межамериканская обсерватория Серро-Тололо — астрономическая обсерватория, комплекс астрономических телескопов и инструментов в Чили